Вольнае паветра () — белорусский музыкальный фестиваль. Первый фестиваль состоялся в 2006 году.

История

2006 
Первый фестиваль «Вольнае паветра» проходил на берегу реки Бобр в Крупках..
 Участники: Guda, Яр, Minsker Kapelier, Pete Paff, Троіца, Александра и Константин
 Специальный гость:
 Ведущий: Виктор Шалкевич.

2007 
Второй фестиваль «Вольнае паветра» прошёл 14 июля. На фестиваль приехал журналист Артемий Троицкий.
 Участники: Дмитрий Войтюшкевич, «Троица», «Стары Ольса», Пит Павлов, Александра и Константин.
 Специальный гость: Артемий Троицкий.
 Ведущий: Виктор Шалкевич.

2008 
Третий фестиваль «Вольнае паветра» прошёл на Хуторе Шабли 19 июля 2008 года.
 Участники: ДетиДетей, Масуд Талибани, Хутки Смоуж (), ZET, Нагуаль, Этно-трио Троица, Палац.
 Ведущий: Виктор Шалкевич.

2011 
Фестиваль прошёл 27 августа на хуторе Шабли.
 Участники: Shazalakazoo (Сербия), Комба БАКХ (Россия), Sovijus (Литва), DJ Wojcio (Польша), Бадьян Сауна Систем (Украина), Нагуаль, Gurzuf, Morfe Acoustic Band, а также ряд диджеев.
 Специальный гость: Apple Tea с этно-джазовой программой.
 Ведущий:

2012 
Пятый фестиваль «Вольнае паветра» прошёл на Хуторе Шабли 25 августа 2012 года.
 Участники: Гаротница, Kriwi, Троица, совместный проект наших Port Mone и украинцев ДахаБраха, известный, как «Хмелева project», а также группа из Восточного Берлина Di Grine Kuzine.
 Ведущий:

2013 
 Участники: Re1ikt, Awindar, Namgar, Akute, Kriwi, Theodor Bastard, Лявон Вольскі и Feindrehstar.

2014 
 Участники: Троіца, Kriwi, Стары Ольса, Pafnutiy’s Dreams, Альтанка, Vuraj.

2016 
«Вольнае Паветра» возвращается: фестиваль новога этна пройдет 16 июля на хутаре «Шабли».

Примечания

Ссылки 

Организаторы фестиваля — концертное агентство Шаблі — https://web.archive.org/web/20160413003737/http://shabli.by/

Музыкальные фестивали Белоруссии
Фестивали по алфавиту
Фестивали, появившиеся в 2006 году